17. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 17. Armee (Rote Armee), Verband im Zweiten Weltkrieg
 17. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband im Zweiten Weltkrieg
 17. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg